Рын-пески́ (или Рыны, Рын пустыня от , Нарын-пески от  — узкий песок) — песчаные пустынные массивы и бугры (барханы) в Прикаспийской низменности, расположенные на водоразделе рек Волги и Урала. Занимают площадь около 40 тыс. км². Образовались при перевеивании озёрных и речных песков.

Описание 
Пустыня отчасти покрыта травами и кустарниками. Для Рын-песков свойственны суховеи и пыльные бури. Пресные воды залегают относительно неглубоко.

Пески начинаются у села Хан Ордасы Западно-Казахстанской области Казахстана, которое ими сильно занесено, и от него идут на юго-восток полосой от 21 до 43 км в ширину и до 160 км в длину. Все это море песков или барханов представляет собой местами довольно высокие холмы, до 13 м высоты, состоящие из совершенно чистого, красновато-жёлтого цвета песка, содержащего в себе морские раковины.

Поверхность сложена отложениями хвалынского и хазарского возрастов, которые подстилаются слабодислоцированными пермо-триасовыми осадочными породами. В рельефе преобладают мелкобугристые и бугристо-барханные полузакреплённые пески. Выделяются массивы Батпайсагыр, Теректикум, Жаманкум, Орда, Бозанай, Косдаулет, Ментеке. Северо-восточную часть занимает урочище Камыс-Самар.

Климат континентальный. Средние температуры января от −10,4 до −12,2 °C, июля 34,9—34,5 °C. Среднегодовое количество осадков 214—246 мм. Мощность снежного покрова не превышает 10 см. Испаряемость в 5—6 раз превышает атмосферные осадки. Характерны суховеи и пыльные бури. Поверхностный сток отсутствует. Пресные грунтовые воды залегают на глубине 1,5—2 м. Весной часть паводковых вод рек Караозен и Сарыозен проникает по отдельным протокам в пределы Рын-песков.

На светло-бурых почвах растут жузгун, астрагал, тамариск, полынь, житняк и др. В понижениях среди песчаных бугров встречаются небольшие рощи из тополя, ольхи, осины. Обитают суслик, заяц, тушканчик. На территории Рын-песков организован Ординский геоботанический заказник.

История 
В XIX веке Рын-пески для жителей ближайших губерний являлись синонимом Букеевской Орды.

В 1887 году был выработан план для образования лесничества в Рын-песках, из урочищ Джаскус и Кандагаш, с площадью в 16 895 га, а в остальных песках было решено усилить надзор для предупреждения истребления оставшейся древесной растительности от существовавшего некогда в этой местности леса.

В литературе 
 Рынь-пески упоминаются в повести Николая Лескова «Очарованный странник».

Примечания

Литература 
 Ф. Ф. Шперк, «Опыт хронологического указателя литературы об Астраханском крае» (СПб., 1892, стр. 212).
 Нарын құмы // Қазақ энциклопедиясы, 7 том.

Пустыни Европы
Пустыни России
Пустыни Казахстана
География Астраханской области
География Западно-Казахстанской области
География Атырауской области